es un personaje del manga y anime Bleach. Es la Teniente de la 12º división, su Capitán y su padre es Mayuri Kurotsuchi.

Perfil 
Nemu tiene pelo púrpura levemente dividido en dos secciones, formando una trenza larga. Su complexión es alta y delgada, con unos pechos grandes y una bella figura. Es una de las chicas más hermosas de la serie Bleach, Su expresión es casi siempre melancólica, y es raro verla sonreír o demostrar cualquier alegría verdadera en sus ojos verdes distintivos. Su uniforme consiste en un kimono negro corto con un inferior nagajuban blanco. Ella usa unos guantes blancos que cubren solamente la parte posterior de las manos y las muñecas.

Personalidad 
Seguramente debido al trato abusivo y desdeñoso al que le somete continuamente Mayuri, Nemu es una persona muy tímida y retraída, que prefiere estar en silencio en presencia de su capitán antes que exponerse a su ira. Al mantenerse callada e inexpresiva siempre que se encuentra cerca de Mayuri, poco podemos afirmar con certeza sobre los sentimientos de esta Shinigami. 

No obstante, su naturaleza parece ser más compasiva que la de su padre, como se vio una vez que este fue derrotado por Uryū Ishida, llegando incluso a demostrarle su agradecimiento por no haber matado a Mayuri. Las facetas más curiosas, y sin lugar a dudas las más inesperadas de Nemu, son las que se han podido ver en los omake dedicados a la Asociación de Mujeres Shinigami, donde se ha visto que posee una "mente sucia y pervertida" según los comentarios de sus compañeras y cierta ambición por llegar a convertirse en la próxima Vicepresidenta, sustituyendo para ello a Nanao Ise.

Historia

Pasado 
Nemu es el creado artificialmente "hija" de Mayuri. Se utiliza una combinación de tecnologías de Gigai y Gikon para traerla a la existencia.

Nemu fue creado como la séptima encarnación del Proyecto Nemuri, que tiene por objeto crear nuevas almas de "células" Konpaku. Cuando Nemu era un niño, se dijo Akon que Mayuri no la llama por la designación original que le había dado, sorprendiéndolo. Akon expresó que tal vez debería pedir a Mayuri, pero Nemu indicaba que ella ya determinó que no respondería a ella. Después de reprender a Nemu para preguntarle cuando claramente no lo sabe, Akon teorizó que Mayuri estaba avergonzado de sus sentimientos y transmitió lo que había dicho sobre el Proyecto Nemuri antes de aclarar que Mayuri daría vergüenza si Nemu se dio cuenta de que su creciendo día a día se como vivir en un sueño para él. Nemu le preguntó si volvería a Mayuri llamándola por su designación original si permanecía ignorante, pero Akon afirmó que permanece en dicho estado sería imposible, ya que ella era la obra maestra de Mayuri y, obviamente, evolucionar.

Sociedad de Almas 
La primera aparición de Nemu Kurotsuchi en la historia es junto a Mayuri, cuando éste va a interrogar a Ikkaku Madarame una vez que ha sido derrotado por Ichigo Kurosaki. Antes de que pueda decir algo, es interrumpida por su Capitán, quien le amenaza justo antes de la llegada de Kenpachi Zaraki, quien también va en pos de Ichigo.

Al llegar el directo superior de Ikkaku, Mayuri se ve obligado a marcharse y no vuelve a mostrarse hasta dar con Ishida y Orihime, cuando envía a algunos subordinados a los que no duda en sacrificar como señuelos.
Una vez que Orihime es puesta a salvo, Ishida lucha con Mayuri, pero éste ya ha previsto un plan de ataque, en el cual Nemu debe asir a Ishida mientras Mayuri le asesta un mandoble con su Zanpakutō en su estado shikai. 

Este movimiento acaba siendo exitoso en parte, ya que aunque logra herir a Ishida, Mayuri también golpea a Nemu, quien cae al suelo con una grave y dolorosa herida que le atraviesa eltronco de lado a lado. Molesto porque Nemu hubiese soltado a Ishida al recibir el golpe, Mayuri comienza a golpearla pese al lastimoso estado en el que se encuentra. Después de que Ishida trata de pararle, Mayuri deja a Nemu a un lado y continúa su lucha mientras su "hija" contempla los eventos paralizada a causa de la habilidad de Ashisogi Jizō. 
Al final de la lucha entre Mayuri e Ishida, en la que este último libera todo su potencial y casi mata al Capitán de la 12ª División, quien sólo logra salvarse convirtiéndose en líquido y escapando. Nemu agradece a Ishida que no haya matado a Mayuri, llegando a reconocer haberse sentido aliviada al ver que su superior no había muerto. 

Como muestra de su gratitud, Nemu le da un antídoto a Ishida y le dice que se vaya lo más rápidamente posible, ya que los miembros de su división no tardarán en llegar. Después de esa escena, no vuelve a ser vista hasta que se revela la traición de Sōsuke Aizen, Gin Ichimaru y Kaname Tōsen. Tanto Nemu como Mayuri se encuentran ya recuperados de su encuentro con Ishida, mas cuando la primera le pregunta al segundo qué hacer ante estas sorprendentes noticias, él le responde que el asunto no le interesa, y ambos no toman parte en los sucesos posteriores.

Hueco mundo 
Mayuri es enviado al Hueco Mundo junto con otros tres Capitanes para ayudar a Ichigo Kurosaki y sus compañeros en sus combates con los Espada. Nemu lo acompaña en su encuentro con el Octavo Espada, Szayelaporro Granz, y durante un tiempo tanto ella como su superior combaten con él y simulan ser heridos y afectados por sus poderes. 

Cuando Mayuri se cansa de hacer teatro y despliega su bankai, Szayel toma como rehén a Nemu, pero esto no impide que sea aplastado y devorado por el bankai de Mayuri.
Lo que ninguno de los presentes esperaba de ninguna forma era la naturaleza de la habilidad definitiva de Szayel, Gabriel, que le permitió impregnar a Nemu y renacer a costas de la energía de la "madre". Como resultado del inesperado resurgir de Szayel, tras grandes dolores Nemu se consume y se arruga, quedando próxima a la muerte. 

Lo que ignoraba Szayel era que previamente, Mayuri había añadido cierta cantidad de sustancias en los órganos internos de Nemu, y que al utilizarla a ella para regresar a la vida había tomado accidentalmente la "Poción del Superhombre".

Debido a ello, los sentidos de Szayel aumentan de forma exponencial y a su lado todos los movimientos (incluidos los suyos) se vuelven insufriblemente lentos, de tal forma que un segundo le parecen cien años de vida.

Tras atravesar con su Zanpakutō a Szayel, Mayuri acude al lado de Nemu y logra curarla empleando un método desconocido que no nos es mostrado a propósito ni en el manga ni en el anime, Renji e Ishida escuchan gemidos de placer por parte de Nemu y ambos terminan sonrojados y avergonzados por esté método desconocido. 
Totalmente restaurada, para sorpresa de Renji y de Ishida, Nemu obedece las órdenes de Mayuri de buscar entre los escombros el acceso al laboratorio de Szayel, algo que consigue en poco tiempo, tras enviar a varios cientos de metros de distancia a Pesche y Dondochakka sin ni siquiera parpadear.

Saga de la Batalla de Karakura 
Mientras Kenpachi Zaraki se encarga de combatir con Yammy Llargo, Nemu aparece llevando un enorme carruaje lleno de objetos que Mayuri ha expoliado del laboratorio de Szayel.
A una orden de Mayuri, su subordinada comienza a preparar un dispositivo que es activado mediante el poder espiritual de ambos personajes, y que permite abrir una Garganta, a través de la cual Ichigo Kurosaki y Yachiru Unohana parten hacia el mundo de los vivos.

Saga de la Guerra Sangrienta de los Mil Años 
Mientras que los tenientes discuten la situación sobre el Wandenreich y la reciente desaparición de Hollows y residentes del Rukongai, Nemu escucha como Kira deduce que los Shinigami posiblemente participaron en la desaparición de los habitantes del distrito 64.

Cuando le pregunta a Nemu lo que esconde su capitán, ella dice que Mayuri no le dio ninguna información sobre ese caso. Izuru indica que le informará de sus conclusiones al Capitán Comandante Yamamoto, a lo cual ella responde que está segura de que Mayuri no hizo nada malo.
Cuando el Wandenreich regresa para invadir el Seireitei, Nemu esta junto con su capitán mientras este último maldice a sus compañeros capitanes por no esperar hasta que hubiera terminado su análisis de la capacidad del enemigo para sellar el Bankai. Tras la visita de la Guardia Real, Nemu va con Mayuri a su habitación, donde se encierran y desactivan los insectos de vigilancia. Una vez adentro comienzan a desarrollar algo que nadie más en el ISDI ha visto antes.

Más tarde, durante la segunda invasión del Wandenreich, Nemu emerge de la habitación al lado de su capitán Mayuri usando trajes extraños y encuentran el ISDI totalmente transformado. Tras esto, ella permanece en silencio durante la explicación de Mayuri sobre la creación de un ambiente sin ningún tipo de sombras.
Nemu ayuda a Mayuri en su batalla contra Bambi Zombificada, luego de esto Nemu vuelve a aparecer junto a su capitán quienes se disponen a colocar a los Capitanes Rose y Kensei en unas cápsulas.

Mientras que los otros miembros de los 13 escuadrones cabeza a través de la puerta hacia el Palacio del Rey Espíritu, Nemu acompaña a Mayuri a través de la puerta de entrada a un lugar separado. Ambos son seguidos sin saberlo, por Kenpachi, Ikkaku, Yumichika y Hanatarō. Cuando Ikkaku decide dejar atrás los capitanes discutir, Hanatarō cuestiona la opinión de Nemu en la materia, sino que estoicamente responde que aún no tiene una. Ella sigue a su capitán y Kenpachi través Wahrwelt cuando se encuentran con Pernida Parnkgjas. Cuando Kenpachi ataca a toda prisa el Quincy, interrumpiendo la explicación de Mayuri, su capitán le pregunta si ella estaba a punto de decir algo, pero Nemu lo niega.

Como Pernida comienza a atacar el brazo ya mutilado de Kenpachi, Ikkaku lamenta de perder su oportunidad de asalto el Quincy. Nemu, sin embargo, están de acuerdo con la afirmación de que Yumichika ninguna de ellas necesidad de involucrarse en la batalla. Cuando Ikkaku insiste en que es extraño que expresa su opinión sobre el asunto, Nemu se pregunta acerca de esto antes de que el mantenimiento de Mayuri le ordena que no se mueva a menos que ella está llamada a hacerlo. La evaluación de la situación, Nemu decide que su capitán no está luchando contra lo suficiente como para justificar Pernida de llamada para su ayuda. Tras la consulta de Ikkaku, se establece que es el mismo para Kenpachi también. Después de Kenpachi le arranca el brazo para evitar Pernida de matarlo, órdenes Mayuri Nemu de obligar a las heridas del capitán para evitar una mayor pérdida de sangre y lo hace inmediatamente. Cuando el capitán Kenpachi apuñala con el fin de salvar su vida, Nemu advierte a los otros para cubrir sus oídos, si no miedo de Mayuri Factor 4 haría que se quedan sordos en cuatro segundos.

Después de deducir motivos ocultos de Mayuri en tener que Kenpachi ataca a Pernida, Yumichika le dice a Nemu que su capitán es siempre el mismo, sólo para Nemu para indicar que se espera que sí y se niegan a aclarar lo que quiere decir. Cuando Pernida afirma que no entiende Mayuri cambiando su nombre, y el segundo que Ikkaku, Nemu afirma que entiende. Poco después, como Mayuri aparentemente derrota Pernida, Nemu observa desde lejos con preocupación. Cuando se siente abrumado por Mayuri de Pernia Heilig Pfeil, Nemu interviene por el acaparamiento de una flecha dirigida a él y cortar su propio brazo, lo que provocó Mayuri agarrarla antes de traer a los dos a un lugar más seguro. Cuando Mayuri le reclama para que actúe en su propio juicio, Nemu admite que ella no sabe cómo o por qué se hizo esto antes de aceptar sólo para morir cuando Mayuri le dice que.

Nemu entrega Mayuri un suplemento de carne con la que regenerar su brazo y revela que ella lo rescató con el fin de entregarlo. Después de regenerar su brazo, Mayuri se informó que él no tuvo ningún tipo de drogas antes de que comenzara la lucha como usualmente lo hace, lo que le hace notar que Nemu realmente verlo. Después de entrar en combate con Pernida y sus clones, Mayuri esquiva decenas de Heilig Pfeil como se pone en contacto Nemu, quien informa de su plan para detener Pernida inyectándole un agente coagulante que hacerla inmóvil e incapaz de funcionar. Después de Nemu inyecta una de las Heilig Pfeil con el agente, los nervios conectados a él transfieren el agente a Pernida, que se congela a lo largo de uno de sus clones. Sin embargo, se da cuenta rápidamente de que Mayuri Pernida evoluciona a través de información de objetos que tocan sus nervios y deduce que la velocidad de Nemu no será suficiente para superar a Pernida si ha evolucionado hasta el nivel de Kenpachi. Como Mayuri le dice a Nemu alejarse, Pernida cambia de piel infectada como el modificado Konjiki Ashisogi Jizo podía. Al ver esto, Nemu salta hacia Mayuri con una mirada determinada en su rostro.

A toda velocidad ráfagas hacia Mayuri, él y Nemu agarra a través Pernida, cuya mano está hecho pedazos por el impacto. Cuando un Mayuri sorprendida exigió saber por qué Nemu tenía este poder, Nemu explica cómo se incrementa el poder de su cuerpo a costa de que aumenta la velocidad de descomposición. Sorprendido por Nemu alegando que ella está siguiendo su misión de proteger a él, Mayuri con rabia afirma que su misión es evolucionar, pero Nemu se limita a afirmar que ella puede mostrar mejor los resultados de su crecimiento mediante la protección de él antes de tirar Mayuri en un edificio cercano. Nemu se enfrenta a uno de los clones de Mérida y explica cómo se va a sacrificar parte de su alma con el fin de acabar con él antes de usar Gikon Jūrinjū, que sopla un agujero en el clon.

Sin embargo, como se cae Nemu, los ojos aparecen en los restos del clon y su empalar con sus nervios antes de su desgarro en pedazos, al choque de Mayuri. Poco después, trucos de Mayuri los clones en comer lo que queda del cuerpo de Nemu mientras toma su cerebro de distancia, lo que hace que las células en el cuerpo para comenzar a multiplicarse sin control y destruir los clones de adentro hacia afuera.

Poderes y habilidades 
En ningún momento de la serie se ha visto claramente combatir a Nemu, así que es ciertamente difícil estimar su nivel de poder exacto. Por más que su elección como Subcapitana de la 12ª División responde a los intereses personales de Mayuri Kurotsuchi, el poder de Nemu debe ser digno de este cargo. Lo poco que podemos asegurar acerca de ella es que posee una fuerza considerable, incluso para los estándares Shinigami, como se vio cuando excavó sin esfuerzo alguno en busca del laboratorio de Szayelaporro, y levantando enormes piedras con sus manos desnudas. 

También es capaz de moverse a altas velocidades, probablemente tenga cierta maestría en el Shunpo, y en el anime se le ha visto formar bolas de energía que lanza al enemigo, seguramente debidas a cierto conocido en Kidō. Mas a la hora de combatir, lo más seguro es que Nemu confíe en sus habilidades en la lucha cuerpo a cuerpo, como se ha podido ver en algunos videojuegos, y sobre todo debido al hecho de que no lleva nunca consigo su Zanpaku-tō. 

Experta en Hakuda: Como Nemu normalmente no lleva su Zanpaku-tō, que se basa en su habilidad de combate mano a mano en la batalla. Es una atacante muy rápida cuando lucha, y por lo general emplea patadas como su habilidad de combate principal. Ella también logró derrotar a su reigai de un solo golpe en el pecho, mostrando que se puede derrotar a los enemigos rápidamente atacando un punto débil. 
Modificación del Cuerpo: Como su propio cuerpo, Mayuri se le implantado varias modificaciones y productos químicos dentro de Nemu que puede utilizar contra sus oponentes. También posee en su interior una sustancia química de aumento que en última instancia lo utiliza en Szayelaporro Granz. Nemu es inmune a los venenos utilizados por Mayuri, incluyendo el letal veneno utilizado en su Bankai. Estas modificaciones también permiten que Mayuri pueda revivirla cuando ella está en un estado similar a la muerte. 
Tedoriru (手 ドリル, Taladro de Mano): También puede utilizar, y, girar su mano y el antebrazo, como un taladro y mover los brazos a una velocidad excesiva. Esta técnica es capaz de romper la roca sólida. 
Durabilidad Inhumana: Su cuerpo fue diseñado por Mayuri a tener mucho más durabilidad que el de una persona normal. Ella puede tener heridas que serían fatales para la otra persona y sobrevivir, como lo demostró al ser apuñalada por Mayuri durante su lucha con Uryū. Mayuri señaló que fue diseñada para soportar un castigo mucho más fuerte que cualquier humano normal o Shinigami. 
Experta en la química: Aunque no es tan bien informada como su padre, Nemu sabe muchas cosas con respecto a los productos químicos utilizados por Mayuri en su trabajo, lo suficiente para mantener un antídoto en caso de que alguien es envenenado por él. 
Shunpo: Ella también posee gran velocidad, como se ve cuando Nemu ataca a Ishida para determinar si él todavía tiene sus poderes Quincy. 
Alto poder espiritual: Ser un teniente del Gotei 13, Nemu cuenta con una elevada energía espiritual.

Zanpaku-tō 
No se sabe nada acerca de la Zanpaku-tō de Nemu, y en realidad no ha llegado a aparecer en ningún momento a lo largo de la historia. En un dibujo de Tite Kubo de los trece Subcapitanes, sin embargo, se muestra tanto a ella como a Nanao (otra Shinigami que nunca lleva consigo su arma más distintiva) con una Zanpaku-tō, lo que certifica el hecho de que al menos posea una y seguramente también controle el Shikai, como cualquier Shinigami de alto nivel.

Curiosidades 
 Tiene similitudes con Kanna de Inuyasha, X-23 de Marvel, Overgirl de DC, Cammy White de Street Fighter, Xion de Kingdom Hearts y Tsubame Otori de Cyber Team in Akibara, y es que ambas son clones femeninos de un hombre.
 Tiene similitudes con Ryōko (Tenchi Muyō!) ambas son clones de científicos locos
 Eve de Black Cat, Xecty de Shining Tears X Wind y Oscuridad dorada de To Love Ru son similares a ellas ambas son clones de científicos

Personajes de Bleach
Personajes femeninos en anime y manga